1964 puede referirse a:
 
El número 1964.
El año 1964 d. C.
El año 1964 a. C. 
1964 (emulador), 1964 es un emulador de la Nintendo 64.
1964[plata]